Михаил Панчев Хаджимишев е български оперен режисьор.

Биография 
Роден 1914 година в Чамкория. Негов баща е дипломатът Панчо Хаджимишев. Завършва Драматичната студия към Народния театър при Боян Дановски. Следва оперно и концертно пеене в Скола канторум в Париж. От 1948 до 1979 г. е режисьор в Народната опера. Между 1967 и 1970 г. е преподавател по актьорско майсторство в Българска държавна консерватория. Умира през 1987 г. във Фрибур, Швейцария. Погребан е в София. 

Негов син е фотографът Иво Хаджимишев.

Родословие

Бележки 

Хора с архиви в Централния държавен архив
Родени в Софийска област
Починали във Фрибур
Български режисьори
Михаил